Nisavic oder Nišavić ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Nišavić (1952–2005), jugoslawischer Ringer
 Goran Nisavic (* 1973), serbischer American-Football-Funktionär